Джеймс Эллиот «Уилли» Уильямс (13 ноября 1930 – 13 октября 1999) – американский моряк, помощник боцмана, петти-офицер первого класса. удостоился медали Почёта в ходе Вьетнамской войны. Индеец чероки, один из 32 коренных американцев, награждённых медалью. Считается одним из наиболее награждённых военнослужащих нижних чинов в истории ВМС США.

Биография 
Родился в Форт-Милл, штат Южная Каролина. Спустя два месяца после рождения родители переехали с ним в Дарлингтон, штат Южная Каролина, где Уильямс провёл детство и юность. Посещал местные школы и окончил хай-скул св. Иоанна. В 1949 году женился на Элайн Уивер и родил с ней пятерых детей (дочь Дебби, сыновей Джеймса Эллиота-младшего, Стивена Майкла, Чарльза Эллиота и дочь Гейл), также у них было семь внуков.

8 августа 1947 года Уильямс в возрасте 16 лет вступил в ряды ВМС США, прошёл базовую подготовку в военно-морском учебном центре в Сан-Диего. Прослужил почти 20 лет, ушёл в отставку 26 апреля 1967 года в чине заместителя боцмана, петти-офицер первого класса. Участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах. 14 мая 1968 года президент Линдон Джонсон вручил медаль Почёта Уильямсу на церемонии в зале Героев Пентагона. В 1977 году Уильямс получил почётное звание главного помощника боцмана.

В ходе Корейской войны Уильямс с ноября 1950 по июнь 1952 года служил на эсминце USS Douglas H. Fox. Служба Уильямса проходила у побережья Кореи, с марта по июнь 1952 года он участвовал в высадках рейдовых групп на лодках.

В апреле 1966 года в звании петти-офицера первого класса и помощника боцмана первого класса Уильямс в мае получил назначение в речной патруль Пятой речной эскадры, приняв командование над речным патрульным катером № 105 (PBR-105). Задачей отряда был перехват перевозок оружия, личного состава и снабжения Вьетконга и Народной армии Вьетнама на водных путях дельты реки Меконг в Южном Вьетнаме и обеспечение безопасного трафика не участвующих в войне лодок по реке и каналам.

31 октября 1966 года Уильямс, командуя катером PBR 105 и приданным другим катером, осуществлял поиск партизан Вьетконга, действующих в изолированной области дельты Меконга. Внезапно вьетконговцы с двух сампан открыли огонь по американцам. Пока Уильямс и его люди нейтрализовывали противника на одном сампане другой ушёл в близлежащий канал. Катер пустился в погоню и вскоре нашёл беглецов и целый улей Вьетконга. Партизаны с укреплённой позиции на берегу реки открыли огонь по катеру из гранатомётов и лёгкого стрелкового оружия.

Уильямс немедленно повёл катера против групп вражеских джонок и сампан. Он затребовал поддержку с воздуха эскадрильи атакующих вертолётов HA(L)-3. С прибытием помощи он предпринял новую атаку в сумерках. В результате трёхчасовой битвы ВМС США уничтожили тысячу партизан, пятьдесят лодок и сорвали крупную вражескую операцию снабжения. За свои действия в этот день Уильямс удостоился медали Почёта.

После почётного увольнения из рядов ВМС США Уильямс работал в корпорации Уэйкенхат. В 1969 году он был назначен маршалом района Южная Каролина, и прослужил на этом посту до мая 1977 года. Затем он был переведён в федеральный учебный центр правоохранительных органов в Гинко, штат Джорджия в качестве инструктора и национального оружейника…

13 октября 1999 года Уильямс умер и был похоронен на Национальном кладбище Флоренс, штат Южная Каролина.

Военные награды 

 4 gold service stripes.

См. также 
 Список участников Вьетнамской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Участники войны во Вьетнаме
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Вьетнамской войны, награждённые медалью Почёта (США)